Loutka může být:
 loutka – figurka určená k animaci (dětská hračka nebo loutkové divadlo) nebo k ceremoniálním účelům
 Loutka (vojenský újezd Boletice) – bývalá vesnice Reith na území vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov
 loutka (sociální sítě) – alternativní účet na sociálních sítích, srov. Wikipedie:Loutkový účet. Virtuální osoba uživatele, který si vytvořil na síti více online identit a uvádí je do diskuse, v níž s jeho pravou identitou souhlasí, anebo mu odporují.
 Loutka (opereta) (La Poupée) – opereta Edmonda Audrana z roku 1896
 ovládaný člověk – člověk, který poslušně vykonává něčí vůli a příkazy. Odtud také pochází termín loutkový stát nebo loutková vláda, která vládne jen zdánlivě a ve skutečnosti rozhoduje někdo jiný.